USS Conner wurden zwei Schiffe der United States Navy genannt, die ihren Namen nach dem Marineoffizier David Conner erhielten.

 Die erste Conner (DD-72) war ein Zerstörer der Caldwell-Klasse, der 1917 in Dienst gestellt und 1940  als HMS Leeds an die Royal Navy übergeben wurde.
 Die zweite Conner (DD-582) war ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, der 1942 in Dienst gestellt und 1948 außer Dienst gestellt wurde.

Conner